Супре́мус:

 Общество Супремус — художественная группа русского авангарда.
 «Супремус» — журнал, издававшийся Обществом Супремус (был собран один номер, который не вышел).
 «Супремус» — газета, издававшаяся в Москве с 1991 года .

Примечания